Kiinaalik bezeichnet:
 Kiinaalik, Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kiinaalik (Berg, Nuuk, nördlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kiinaalik (Berg, Nuuk, südlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kiinaalik (Berg, Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kiinaalik (Insel, Ivittuut), Insel im Distrikt Ivittuut, Grönland
 Kiinaalik (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland